Reydon – wieś w Anglii
 Reydon – miejscowość w USA, w Oklahomie
 Reydon Shores – miejscowość w USA, w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Suffolk
 Reydon Smear – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)